Sites kan som auktorsförkortning betyda:

 Jack W. Sites Jr
 Robert Sites

Robotskapade auktorsförkortningar